Наде́жда Ю́рьевна Юре́нева (, г. Усмань Воронежской области — , Москва) — советская камерная певица (сопрано), педагог.

Биография 

Окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (1959) и аспирантуру (там же, 1962). В 1957—1979 годах — солистка Ленконцерта, в 1979—1985 годах — Москонцерта. Преподавала камерное пение в Ленинградской консерватории (1959—1979) и Российской академии музыки имени Гнесиных (1979—2006), профессор.

Репертуар Н. Ю. Юреневой включал в себя как классическую камерную вокальную музыку XVIII—XIX веков, так и музыку XX века — Малера, Берга, Стравинского, Шостаковича, Вайнберга. Надежда Юренева является первой исполнительницей в СССР моноопер «Человеческий голос» Ф. Пуленка (1965) и «Дневник Анны Франк» Г. Фрида (1968), вокальных циклов «Русская тетрадь» В. Гаврилина (1965), «Песни вольницы» С. Слонимского, вокальных циклов Б. Тищенко, Г. Белова, В. Успенского и других. Певица участвовала в концертных исполнениях опер «Плащ» Дж. Пуччини, «Замок герцога Синяя Борода» Б. Бартока, «Балаганчик маэстро Педро» М. де Фальи и других. Н. Юренева сотрудничала с такими музыкантами, как Д. Шостакович, Р. Щедрин, В. Салманов, Ю. Левитин, Ю. Фалик, К. Кондрашин, Г. Рождественский, К. Элиасберг, Н. Рабинович и др.

Гастролировала в СССР и за рубежом: ГДР, Франция, Финляндия, Югославия.

Записи на радио:

 Д. Шостакович «Вокально-симфоническая сюита на стихи А. Блока»
 Ф. Лист «Сожжение Жанны д’Арк на костре»
 Т. Берд «Шесть любовных песен» (с Г. Рождественским)
 А. Берг «Семь ранних песен»
 И. Стравинский «Фавн и пастушка»

Записала 6 пластинок. Н. Ю. Юренева много лет работала в жюри камерного вокального конкурса «Янтарный соловей» (Калининград). Её класс окончили более 300 учеников. Надежда Юренева награждена медалью «Ветеран труда».

В 2009 и 2010 годах в Москве проводился Молодёжный фестиваль камерной вокальной музыки имени Надежды Юреневой

Семья 
 Дед — протоиерей Пётр Княжинский, настоятель Георгиевского храма в Самарканде, благочинный.
 Отец — Юрий Петрович Юренев (Княжинский) — композитор и дирижёр, выпускник Московской консерватории. Поменял фамилию, чтобы иметь возможность получить высшее образование.
 Мать — Мария Ивановна Летникова — «певица с чудесным тембром голоса, серебристым сопрано», актриса, художница, участница Великой отечественной войны. После войны пела в хоре Никольского собора в Ленинграде.
 дочь — Наталья Княжинская-Юренева (род. 1970) — певица, вокальный продюсер, преподаватель.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Книга «Мейстерзингеры Кёнигсберга. Большая Соловьиная Энциклопедия» на официальном сайте МКЦ «Янтарный соловей». — Включает краткую биографическую справку, а также статью Е.В. Кругловой о педагогической работе Н.Ю. Юреневой.
 

Оперные певцы и певицы России
Музыкальные педагоги России
Сопрано
Похороненные на Перловском кладбище
Артисты Москонцерта